Formel Master bezeichnet

ADAC-Formel-Masters, deutsche Nachwuchsrennserie
Internationale Formel Master, europäische Nachwuchsrennserie